Геологи́ческая у́лица — улица в центральной части города Ишимбая, одна из старейших в городе.

Расположение 
Геологическая улица проходит с запада на северо-восток, параллельно Бульварной улице и проспекту Ленина, начинается от улицы Космонавтов и заканчивается у улицы Чкалова.

Пересекается с улицей Блохина, прерываясь возле дома 11 на Бульварной улице, продолжается от улицы Богдана Хмельницкого, пересекается с улицами Гагарина, Стахановской, Советской, Уральской, Губкина.

Происхождение названия 
Название улицы дано в честь геологов, известных и безызвестных, открывших ишимбайскую нефть.

История 
В 1930-е годы на Геологической улице располагалась одна из первых школ посёлка Ишимбая, сейчас № 11, тогда обычная начальная школа, в одноэтажном деревянном здании.

Символично, что на Геологической (дом 26) уже долгое время располагается главная контора «Ишимбайнефти» (ныне НГДУ «Ишимбайнефть» ООО «Башнефть-Добыча», входящее в структуру АНК «Башнефть»).

На Геологической улице, 42 находится редакция ишимбайской газеты «Подметки+».
 
Почтовый индекс различается в зависимости от нумерации дома:

 453203 Нечётные: 1—19, чётные: 2—22
 453215 Нечётные: 21—51, чётные: 24—52
 453200 Нечётные: 53—57
 453213 Нечётные: 59—89, чётные: 54—88

Транспорт 
Движение общественного транспорта по улице не осуществляется. Ближайшие остановки общественного транспорта к началу улицы:
 «Автовокзал» (ул. Маршала Жукова):
 Автобус: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 «Улица Блохина» (ул. Блохина):
 Автобус: № 8.

Ближайшая остановка к концу улицы:
 «Нефтяной колледж» (ул. Губкина):
 Автобус: № 6, 8, 10.

Примечания 

Улицы Ишимбая